Granice je lahko:
 Granice, Hrvaška
 Granice, Srbija
 Granice, Črna gora